Емил Цанев може да се отнася за:

 Емил Цанев (1953 – 1993), български режисьор
 Емил Цанев (р. 1964), български футболист